Dušan Radojčić (pedagog)
Dušan Radojčić (košarkaš)